Il doppio del torneo di tennis Melbourne Indoor 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Wally Masur che hanno battuto in finale Peter Johnston e John McCurdy 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  Wally Masur (campioni)
 Mike Bauer /  Matt Mitchell (quarti di finale)

 Brad Drewett /  Kim Warwick (primo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Melbourne Indoor 1984